Valley City (Dakota del Nord)
 Valley City (Illinois)
 West Valley City